Список серий аниме-телесериала One Piece, экранизации одноимённой манги Эйитиро Оды.

Сериал выпускается компанией Toei Animation с 20 октября 1999 года. Новые серии выходят в эфир еженедельно, по воскресениям, в 9:30 по японскому времени (UTC+9).

Содержание

«Ист-Блю»

Морган

Багги

Куро

Барати

Арлонг

История Багги

Логтаун

Апис (филлер)

«Барок Воркс»

Лабун

Виски Пик

История Коби и Хельмеппо

Литл Гарден

Остров Драм

Алабаста

После Алабасты (филлер)

Козий остров (филлер)

Радужный туман (филлер)

«Небесный Остров»

Джая

Скайпия

G8 (филлер)

«ЦП9»

Длинно-Кольце-Длинье

Сны Океана  (филлер)

Возвращение Фокси (филлер)

Уотер-Севен

Эниес Лобби

Таузанд-Санни

«Война Белоуса»

Терра-ди-Аморе (филлер)

Триллер Барк

Приключения после "Триллер-Барка" (филлер)

Архипелаг Сабаоди

Историческая арка (филлер)

Амазония Лили

Местонахождение команды

Импел Даун

Strong World (филлер)

Импел Даун

Местонахождение команды(полу Филлер)

Особые воспоминания (рекап)

Маринфорд

Детство Эйса и Луффи

После Войны

«Остров Рыболюдей»

Возвращение на Сабаоди

Остров Рыболюдей

«Пиратский альянс»

Амбиции Z (филлер)

Панк Хазард

Возвращение Цезаря Клауна (филлер)

Дресс Роуз

Серебряный рудник (филлер)

«Против Ёнко»

Зоя

На Собрание Королей

Дозорные-сверхновые (филлер)

Пирожный Остров

Собрание Королей

Страна Вано

Примечания

Источники

Ссылки 
 Список серий One Piece на Anime News Network.

